Vääräkari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Vääräkari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,64, long 21,43),  (2 ha)
2. Vääräkari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,85, long 21,32),  (1 ha)
3. Vääräkari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar